Passerea — клада новонёбных птиц, включающая всех представителей Neoaves, кроме Mirandornithes (фламинго и поганки) и Columbimorphae (голуби, мадагаскарские пастушки, рябки).

Впервые была выделена в 2014 году.

Классификация 
Кладограмма Passerea:

Альтернативная классификация была предложена Jarvis, E.D. et al. (2014)

Примечания 

Птицы
Новонёбные